6-я Санская лёгкая пехотная бригада () — пехотная бригада Войска Республики Сербской, участвовавшая в войне в Хорватии и Боснийской войне. Входила в состав 1-го Краинского корпуса Войска Республики Сербской. Образована в 1991 году под названием 6-я партизанская бригада ЮНА.

Боевой путь

1991 
После начала войны в Хорватии осенью 1991 года 6-я партизанская бригада ЮНА была отправлена в Западную Славонию, закрепившись там в октябре. При поддержке Баня-Лукского корпуса 8 октября 1991 она вступила в Ясеновац. После дополнительной мобилизации бригада осталась в Славонии до мая 1992 года.

1992 
В мае-июне 1992 года мобильные подразделения бригады (взвод «Чёрный Георгий», взвод военной полиции, разведывательная рота и добровольцы пехотных батальонов) заняли общины Сански-Мост, Ключ, Босанска-Крупа и Приедор, захватив большое количество припасов в общине Бихач. В ходе операции «Коридор 92» командование бригады отрядило в бой мобильный батальон «Чёрный Георгий» численностью 702 человека, который в составе 1-й тактической группы взял Модричу и Оджак. Чуть позже был образован смешанный батальон и отправлен в 4-ю тактическую группу, державшую Градачац в осаде. В августе был сформирован ещё один смешанный батальон для обороны горы Влашич.

1993—1994 
В начале 1993 года два батальона 6-й Санской бригады обороняли Братунац в ходе операции «Церска». Осенью 1994 года батальон бригады участвовал в операции «Бреза», а через месяц бригада была задействована в операции «Щит». Из-за недостатка живой силы в Дрварском корпусе один батальон бригады временно был введён в состав Петровацкой лёгкой пехотной бригады.

1995 
Во второй половине 1995 года последствия операции «Буря» сказались серьёзно на Войске Республики Сербской, однако бригада в полном составе продолжала сражаться. 15 сентября бригада в ходе операции «Вагань» успешно отбила атаки 5-го и 7-го корпусов АРБиГ. 6 октября 16-я Краинская бригада была отправлена на Добойский участок фронта, который оказался в тяжёлом положении после операции «Ураган», и это стало ещё одним ударом по сербам. Спустя два дня хорватские войска в ходе операции «Южное направление» пошли на Мрконич-Град, после чего все части Войска Республики Сербской (особенно 65-й полк обороны) к северо-западу от города оказались в критической ситуации. 10 октября боснийцы в ходе операции «Сана '95» взяли Сански-Мост. Несмотря на жестокое сопротивление 43-й Приедорской, 5-й Козарской и 6-й Санской бригад, Дрварский корпус не удержал позиции, и тем самым боснийцы вошли в город.

Состав 
Бригада была легкопехотной, поэтому серьёзного тяжёлого вооружения у неё не было (она не использовала массово бронетехнику). После начала войны в состав бригады массово начали записываться сербы из общины Сански-Мост, и тем самым её численность превысила все нормы, равно как и численность оружия в распоряжении солдат. До осени 1992 года в её составе было 11 пехотных батальонов, но управление и связи внутри бригады были плохо налажены. В сентябре 1992 года была учреждена следующая структура бригады:

 Командование бригады
 Штаб бригады
 Транспортный взвод (рота)
 Взвод военной полиции
 Разведывательный взвод (рота)
 Инженерный взвод (рота)
 Отдел радиационной, химической и биологической защиты
 Артиллерия
 Батарея 120-мм миномётов
 Батарея 128-мм гранатомётов
 Батарея ПТУР
 Батарея орудий Б-1
 Пехота
 1-й пехотный батальон (командир Дамьян Тодорович)
 2-й пехотный батальон (командир Мият Милоевич)
 3-й пехотный батальон (командир Слободан Лукич)
 4-й пехотный батальон (командир Остоя Чукович)
 5-й пехотный батальон (командир Неделько Шучур)
 6-й пехотный батальон (командир Мирко Праштало)

В состав командования батальона входили помощники командира по делам тыла; по моральным, религиозным и правовым вопросам; по безопасности и разведке.

См. также 
 Вооружённые силы Республики Сербской
 Легкопехотные бригады Войска Республики Сербской

Литература 
 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990—1995 Volume I and II. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis.
 Ратни Дневник Шесте санске бригаде. Пуковник Бранко Басара. Прилог бр. P745 (на сайте МТБЮ

Бригады Югославии
Бригады Войска Республики Сербской
Воинские части и формирования, созданные в 1991 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1995 году